WTA Тур 2014 () — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2014 году он включает:
 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
 21 турнира в серии Премьер-турниры WTA (включая Финал мирового тура в Сингапуре);
 31 турнир в серии Международные турниры WTA (включая Финал мирового тура в Софии, Болгария);
 Кубок Федерации.

Расписание WTA Тура 2014 года 
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2014 года, со списком победителей и финалистов для одиночных и парных соревнований.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ISF — Финал мирового тура серии International (София); IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ISF — Финал мирового тура серии International (София); IS — серия International

Рейтинг WTA

Чемпионская гонка 
 Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Сингапуре.  Серебристым — запасные на турнире в Сингапуре.

Первые ракетки 2014 года

Дебютные титулы 
  Цветана Пиронкова — Сидней
  Гарбинье Мугуруса — Хобарт
  Куруми Нара — Рио-де-Жанейро
  Каролин Гарсия — Богота
  Донна Векич — Куала-Лумпур
  Мария Тереса Торро Флор — Марракеш
  Карла Суарес Наварро — Оэйраш
  Эжени Бушар — Нюрнберг
  Моника Пуиг — Страсбург
  Коко Вандевеге — Хертогенбос
  Мэдисон Киз — Истборн
  Карин Кнапп — Ташкент
  Алисон Риск — Тяньцзинь
  Анника Бек — Люксембург

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; IS — серия International* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны

Рейтинг WTA

Чемпионская гонка 
 Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Сингапуре.

Первые ракетки 2014 года

Дебютные титулы 
  Шэрон Фичмен — Окленд
  Мария Санчес — Окленд
  Мария Иригойен — Рио-де-Жанейро
  Дарья Юрак — Монтеррей
  Меган Мултон-Леви — Монтеррей
  Ромина Опранди — Марракеш
  Елена Богдан — Бухарест
  Александра Каданцу — Бухарест
  Элина Свитолина — Стамбул
  Габриэла Дабровски — Вашингтон
  Карла Суарес Наварро — Станфорд
  Сильвия Солер Эспиноса — Нью-Хэйвен
  Александра Крунич — Ташкент
  Катерина Синякова — Ташкент
  Лян Чэнь — Гуанчжоу
  Анна Татишвили — Линц
  Кристина Барруа — Люксембург

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Призовые WTA

Закончили карьеру 
  Кристина Барруа
  Эшли Барти
  Натали Грандин
  Стефани Дюбуа
  Каталина Кастаньо
  Анна Кремер
  Ли На
  Ивета Мельцер
  Мервана Югич-Салкич

Возобновили карьеру 
  Николь Вайдишова
  Габриэла Хмелинова

Изменения в календаре перед сезоном 2014

Выпали из календаря 
  US National Indoor
  Italiacom Open
  Гран-при Венгрии
  Открытый чемпионат Брюсселя
  Открытый чемпионат Южной Калифорнии

Вернулись в календарь 
  Кубок Стамбула
  Открытый чемпионат Гонконга

Новые турниры 
  Открытый чемпионат Бухареста
  Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро
  Открытый чемпионат Тяньцзиня
  Открытый чемпионат Уханя

Примечания

См. также 
 Женская теннисная ассоциация
 Международная федерация тенниса
 Мировой тур ATP 2014

Ссылки 
 Официальный сайт WTA
 Официальный сайт ITF